Sandau kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Píšť, ort,

Tyskland 

 Sandau (Elbe) – stad (kommun), Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar